БПИ:

 Биолого-почвенный институт, Владивосток, Россия
 Белорусский политехнический институт — Белорусский национальный технический университет до 1991 года